Płonna – wieś w województwie mazowieckim, w powiecie płockim, w gminie Staroźreby
 Płonna – wieś w województwie podkarpackim, w powiecie sanockim, w gminie Bukowsko